San Fernando – miasto w prowincji Buenos Aires w Argentynie
 San Fernando – miasto w Chile, w prowincji Colchagua
 San Fernando – miasto w Kolumbii, w departamencie Bolívar
 San Fernando – miasto na Filipinach w prowincji La Union (region Ilocos)
 San Fernando – miasto na Filipinach w prowincji Pampanga (region Central Luzon)
 San Fernando – miasto w Nikaragui, w departamencie Nueva Segovia
 San Fernando – miasto w Hiszpanii, w regionie Andaluzja
 San Fernando de Henares – miasto w Hiszpanii
 San Fernando – miasto w Trynidadzie i Tobago
 San Fernando – miasto w Wenezueli
 San Fernando – kanton w Ekwadorze, w prowincji Azuay
 San Fernando – miasto w Ekwadorze, w prowincji Azuay
 San Fernando – miejscowość i gmina w Salwadorze, w departamencie Chalatenango
 San Fernando – miasto w meksykańskim stanie Chiapas
 San Fernando – miasto w meksykańskim stanie Tamaulipas

Stany Zjednoczone 
 San Fernando – jednostka osadnicza w Teksasie
 San Fernando – miasto w Kalifornii
 San Fernando Creek – rzeka w Teksasie
 San Fernando Valley – dolina w Kalifornii
 San Fernando Road – droga przechodząca przez San Fernando oraz San Fernando Valley

Inne 
 San Fernando – stacja metra w Madrycie
 San Fernando – stacja kolejowa w Coslada, we wspólnocie autonomicznej Madryt, w Hiszpanii